Die Radiusfraktur ist ein Knochenbruch des Radius (der Speiche). Nach der Lokalisation unterscheidet man die

 distale Radiusfraktur, nahe dem Handgelenk, die
 Radiusschaftfraktur, in der Mitte des Unterarms, und den
 Radiuskopfbruch, nahe dem Ellenbogengelenk.